«Трши́нец» () — чешский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Футбольной национальной лиге, втором по силе футбольном дивизионе Чехии. Домашние матчи проводит на стадионе Рудольфа Лабайе, вмещающим 2000 зрителей.

История 
В 1921 году в Тршинце польской диаспорой был основан футбольный клуб «Сила Тршинец», в этом же году, немецкой диаспорой города был основан клуб «ДСВ Тршинец». Двумя годами позже, уже чехи создали в городе клуб «Тршинец».
После февральских событий 1948 года коммунисты в Чехии начали сокращать количество организаций в стране, и под это сокращение попали также и спортивные организации. Так, в 1952 году польский и чешский футбольные клубы были объединены. 

Впервые в Высшей лиге Чехословакии клуб выступил в сезоне 1963/64, но по окончании сезона не смог закрепиться и вылетел в дивизион ниже. Возвращение в элиту произошло через шесть лет, в сезоне 1970/1971. Так, с перерывом в один сезон, клуб продержался в высшей лиге пять сезонов, где наивысшим достижением было 10-е место в 1971 году.

В чемпионате Чехии клуб все сезоны провёл во вторых и третьих дивизионах, где лучшим достижением было 4-е место во Второй лиге в сезоне 1993/94.

Прежние названия 
 1923 — СК Тршинец ()
 1937 — СК ТЖ Тршинец ()
 1950 — ЕТО Сокол Железарни Тршинец ()
 1952 — ДСО ТЖ Тршинец ()
 1953 — ДСО Баник Тршинец ()
 1958 — ТЕ ТЖ Тршинец ()
 1993 — СК Железарни Тршинец ()
 2000 — ФК Фотбал Тршинец ()
 2022 — ФК Тршинец ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Текущий состав

Достижения 
 Победитель МСФЛ: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 
 Официальный сайт Футбольной национальной лиги 

 
Спорт в Тршинеце
Футбольные клубы Чехии